Avegno (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Genua
Avegno (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Ticino